Лига чемпионов КАФ 2003 — 7-й розыгрыш турнира (39-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей впервые завоевал клуб «Эньимба» из Нигерии.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF

2003